Emilio Vuolo – filologo e professore universitario italiano
 Lindsey Vuolo – modella statunitense
 Lucia Vuolo – politica italiana